Talent (řec. talanton), česky hřivna, může označovat:

 talent – mimořádná vrozená vloha, druhý stupeň rozvinutí schopností (1. nadání, 2. talent, 3. genialita)
 talent (jednotka) – velká starověká váhová a peněžní jednotka
 Talent (kůň) – valach, ryzák, vítěz Velké pardubické v roce 1921

geografický název

 Talent (řeka) – řeka ve Švýcarsku
 Talent (Oregon) – město v Jackson County v Oregonu

ostatní v názvu obsahující slovo talent
 Bombardier Talent – vlaková souprava firmy Bombardier Transportation
 Billy Talent – kanadská hudební skupina

Externí odkazy